Râul Șipotele se poate referi la:

 Râul Șipotele, Telejenel
 Râul Șipotele, Izvorul Negru

Vezi și 
 Râul Șipot (dezambiguizare)
 Râul Șipotu (dezambiguizare)

 Șipote (dezambiguizare)

Toponime românești